Il doppio del torneo di tennis Singapore Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Rick Leach e Jonathan Stark 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
 Rick Leach /  Jonathan Stark (finale)

 Kelly Jones /  Alex O'Brien (primo turno)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Singapore Open 1997
ATP Tour 1997